Yungang bezeichnet:
 Yungang (云冈区), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Datong in der chinesischen Provinz Shanxi
 Yungang (Fengtai) (云岗街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Fengtai der chinesischen Stadt Peking